Крашени́нников, Фёдор:
 Крашенинников, Фёдор Николаевич (1869—1938) — русский ботаник.
 Крашенинников, Фёдор Павлович (1898—1979) — советский актёр.
 Крашенинников, Фёдор Геннадиевич (род. 1976) — российский политолог и публицист.